Цейц — фамилия.

Известные носители 
 Цейц, Николай Валентинович (1889—1942) — советский конструктор.
 Цейц, Сергей Сергеевич (1918—1994) — советский актёр.

Прочее 
 Саксен-Цейц — герцогство на территории современной федеральной земли Саксония-Анхальт.

См. также 
 Фридрих Генрих Саксен-Цейц-Пегау-Нойштадтский